Das Players Tour Championship 2010/11 – Event 6 war ein Snooker-Turnier, das vom 15. bis 17. Oktober 2010 ausgetragen wurde. Es war das sechste und letzte Turnier der neu eingeführten Players Tour Championship (PTC), das in der World Snooker Academy in Sheffield stattfand. 96 Profispieler und 64 Amateure hatten für das Turnier gemeldet.

Es gewann der Waliser Dominic Dale, für den der Sieg den dritten Titel in seinem dritten Finale auf der Main Tour bedeutete. Er besiegte Martin Gould mit 4:3. Für den Engländer war das Erreichen des Finales sein bis dahin bestes Karriereergebnis.

Vorrunde 
Die 96 Profispieler bekamen direkt einen Startplatz im Hauptturnier. Die 64 Amateure trugen am 14. Oktober vor Beginn der Hauptrunde eine Qualifikationsrunde aus, um die 32 verbliebenen Startplätze zu besetzen.

|

|}
|}

Hauptturnier 
128 Teilnehmer traten ab 15. Oktober zum Hauptturnier an. Am ersten Tag spielte die obere Hälfte der Setzliste ihre ersten drei Runden, am Samstag war die untere Hälfte im Einsatz. Die letzten vier Runden vom Achtelfinale bis zum Finale wurden am abschließenden Sonntag gespielt.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
Insgesamt schafften 31 Spieler im Hauptturnier 42 Breaks von 100 Punkten oder mehr.

Quellen 

06
Billardturnier in Sheffield